Emek é um tipo de queijo fabricado no Oriente Médio. 

Possui o mesmo nome de uma bactéria, a Salmonella emek

Queijos do Médio Oriente